Franzenella är ett släkte av mossdjur. Franzenella ingår i familjen Arachnidiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Franzenella